Тимониха:
 Тимониха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Азлецкое сельское поселение.
 Тимониха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Харовское сельское поселение.
 Тимониха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.